Georges Truffaut désigne deux personnes :

 Georges Truffaut (1857-1882), peintre français
 Georges Truffaut (1872-1948), jardinier français, créateur des jardineries Truffaut
 Georges Truffaut (1901-1942), homme politique belge

Voir aussi